Praga může být:

 cizojazyčně Praha
 Praga – český strojírenský podnik, výrobce automobilů značky Praga
 Praga V3S – terénní nákladní automobil československé výroby
 Praga S5T – nákladní automobil československé výroby
 Praga (minerální voda), Kyselka Praga – minerálka z obce Břvany v Českém středohoří
 Praga (symfonická báseň) – symfonická báseň Josefa Suka staršího
 Praga (Varšava) – čtvrť ve Varšavě
 Praga (Lodžské vojvodství) – obec v Lodžském vojvodství v Polsku
 Cirkus Praga – český cirkus
 Varieté Praga – pražské varieté
 Bambini di Praga – český pěvecký sbor
 Concertino Praga – česká rozhlasová hudební soutěž
 PRAGA 88 – označení světové výstavy poštovních známek, obdobně PRAGA 1958 aj.
 RC Praga Praha – je český ragbyový klub

Externí odkazy